Vingt-Sept-Juillet ou XXVII-Juillet ou 27-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

27 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou de régions francophones, contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Le maquis Foch résiste à une colonne de représailles de la division Das Reich à la bataille d'Ambernac en Charente.
 Sabotage d'un train de munitions allemand à la gare de Laluque dans les Landes, par la Résistance intérieure française.
 Combats de Quibou et Libération de Dangy dans la Manche, par la 2e division blindée (États-Unis) lors de l'Opération Cobra.
 Bombardement aérien des triages de Badan (Grigny) et de Chasse (Chasse-sur-Rhône et Ternay ) dans le Rhône et l'Isère, par l'aviation britannique alliée.

Une « place du 27-Juillet-1794 » imaginaire est également présente dans le roman Franchoupia de Jean-Claude Albert-Weil.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En anglais, « 27 July » ou « 27th (of) July »
 Aux Philippines : événement non connu
 27th of July Street,  à Socorro dans la province de Mindoro oriental,  région de MIMAROPA.
En bulgare, « 27-ми юли » romanisé en « 27-mi-Yuli » 
 En Bulgarie : événements non connus
 Ulitsa 27-mi yuli ou Улица 27-ми юли , à Varna ou Варна,  dans l'oblast du même nom.

En espagnol, « 27 de Julio » ou « Veintisiete de Julio »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 27 de Julio, à Naucalpan de Juárez, dans l'État de México.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
27